Андре Луис Баия дос Сантос Виана (; , Рио-де-Жанейро) — бразильский футболист, защитник.

Биография 
Андре Баия начал свою профессиональную карьеру во «Фламенго» из родного Рио-де-Жанейро в 2001 году. До этого он был в составе молодёжной команды клуба. В 2004 году был отдан в аренду на полтора месяца в «Палмейрас», но не сыграл ни одного матча за этот клуб.

После этого осенью 2004 года он подписал контракт с «Фейеноордом» из Роттердама, где он провёл следующие 7 лет. С нидерландским клубом он выиграл Кубок Нидерландов один раз, сыграв в более 150 игр за него.

В 2011 году после окончания сезона Андре переходит в турецкий клуб «Самсунспор». Проведя один сезон в составе этого клуба, он возвращается в Бразилию, где подписывает контракт с «Ботафого».

Статистика

Титулы 
 Лига Кариока (3): 2001, 2004, 2013
 Кубок чемпионов Бразилии (1): 2001
 Кубок Нидерландов (1): 2007/08

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на worldfootball.net 
 Профиль на fussballdaten.de 
 

Футболисты Бразилии
Игроки ФК «Фламенго»
Игроки ФК «Палмейрас»
Игроки ФК «Фейеноорд»
Игроки ФК «Самсунспор»
Игроки ФК «Ботафого»
Игроки ФК «Сёнан Бельмаре»